Чемпионат Украины по фигурному катанию на коньках 2010 года () — украинский национальный чемпионат по фигурному катанию сезона 2009—2010 годов.

Спортсмены соревновались в категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

Турнир прошёл в Днепропетровске на катке «Метеор» с 20 по 23 декабря 2009 года.

Обязательным танцем было выбрано «Танго-романтика».

Результаты

Мужчины

Женщины 

WD = снялась с соревнований

Пары

Танцы

Расписание 
 20 декабря 2009, Воскресенье
 14.35 — 15.20 — Танцы. Обязательный танец.

 21 декабря 2009, Понедельник
 16.00 — 16.45 — Танцы. Оригинальный танец.
 17.00 — 17.25 — Открытие соревнований.
 17.40 — 19.40 — Женщины. Короткая программа.

 22 декабря 2009, Вторник
 13.30 — 14.15 — Танцы. Произвольный танец.
 14.30 — 16.30 — Женщины. Произвольная программа.
 16.45 — 17.30 — Пары. Короткая программа.
 17.45 — 19.10 — Мужчины. Короткая программа.

 23 декабря 2009, Среда
 13.00 — 14.30 — Мужчины. Произвольная программа.
 14.45 — 15.30 — Пары. Произвольная программа.
 17.15 — 17.45 — Награждения.
 18.00 — 19.00 — Показательные выступления.

Ссылки 
 Результаты чемпионата Украины 2009/2010 

2010
2009 год в фигурном катании
Спортивные соревнования в Днепре
Фигурное катание в сезоне 2009/2010
2000-е годы в Днепропетровской области
2009 год в Днепропетровской области
Спорт на Украине в 2009 году